Драбинка — шийна бісерна прикраса;
 Драбинка — запис віршового рядка за окремими словами чи словосполученнями, розташованими вертикально, одне за другим, поза схемою строфи. Іноді таку форму називають стовпчиком.

Примітки